Берендєєво () — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 Берендєєво — село в Вологодській області.
 Берендєєво — село в Костромській області.
 Берендєєво — селище в Ярославській області.
 Берендєєво — залізнична станція в селищі Берендєєво.
 Берендєєво — археологічний комплекс поруч селища Берендєєво.
 Берендєєво 3 — мезолітична стоянка археологічного комплексу Берендєєво.

Див. також 
 Берендеєве болото